Verwaltungsgemeinschaft Kirchheim ist der Name

 der Verwaltungsgemeinschaft Kirchheim im Landkreis Würzburg in Bayern, siehe: Verwaltungsgemeinschaft Kirchheim (Unterfranken)
 der Verwaltungsgemeinschaft Kirchheim im Landkreis Unterallgäu in Bayern, siehe: Verwaltungsgemeinschaft Kirchheim in Schwaben
 der ehem. Verwaltungsgemeinschaft Kirchheim im Ilm-Kreis in Thüringen, siehe: Verwaltungsgemeinschaft Kirchheim (Thüringen)